Складской проезд — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Складской проезд — улица в Екатеринбурге.
 Складской проезд — улица в Санкт-Петербурге.
 Складской проезд — улица в городе Северодвинске.
 Складской проезд — улица в городе Чебоксары.